Salcedo puede referirse a:
 Topónimos:
 Salcedo, entidad supraparroquial del concejo de Grado (Asturias, España).
 Salcedo, una parroquia del concejo de Quirós (Asturias, España).
 Salcedo, localidad del municipio de Valderredible (Cantabria, España).
 Salcedo, parroquia del municipio de Puebla del Brollón, en la provincia de Lugo (Galicia, España).
 Salcedo, parroquia del municipio y provincia de Pontevedra (Galicia, España).
 Salcedo un concejo y antiguo municipio de la provincia de Álava (País Vasco, España).
 Salcedo un municipio de la provincia de Vicenza, región de Véneto, Italia. 
 Salcedo es la capital de la provincia Hermanas Mirabal en la República Dominicana.
 Salcedo, un cantón de la provincia de Cotopaxi en Ecuador. También es el nombre de la ciudad cabecera cantonal del Cantón homónimo.

 Personas:
 José y Gaspar Salcedo (1668), hermanos propietarios de las minas de Layqaqota en Puno, Perú español.
 Miguel de Salcedo (1689-1765), militar y administrador colonial español, Gobernador del Río de la Plata.
 José María Salcedo (1809-1879), marino chileno al servicio de Perú
 Crescencio Salcedo Monroy (1913-1976), músico y compositor colombiano.
 Miguel de la Quadra-Salcedo (1932-2016), atleta, periodista y presentador español.
 Rubén Darío Salcedo (1939-), compositor colombiano de canciones populares en el género de música tropical sabanera.
 Salcedo (1947-), futbolista español de los Años 70 del club Atlético de Madrid.
 Enrique Salcedo (1871-1936), militar español.